Водонапорная башня — памятник архитектуры города Троицка Челябинской области.

История 

Башня была построена в 1927 году, на тогда ещё пустынной окраине города, и является до сих пор высотной доминантой города.

Находится в аварийном состоянии в частной собственности одного из предпринимателей города. Весной 2013 года начата реставрация башни, а также строительство пристроя к ней. В башне и пристрое планируется размещение двухэтажного торгового комплекса.

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1927 году в России
Водонапорные башни России
Здания и сооружения Троицка
Водные объекты по алфавиту